Двина се наричат две реки в Източна Европа:
 Западна Двина (или Даугава), река в Русия, Беларус и Латвия
 Северна Двина, река в Русия, Архангелска област

Може да се отнася и за:
 Р-12 Двина – съветска балистична ракета
 С-75 Двина – съветска противовъздушна ракета